Чемпіонат Австрії 1984—1985 () — 74-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій сімнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1985
Австрія
Австрія
1984 в австрійському спорті
1985 в австрійському спорті